Die Scottish Football League Division Two wurde 1900/01 zum achten Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die achte Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two.

In der Saison 1900/01 traten 10 Klubs in insgesamt 18 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit waren die Vereine (mit derselben Punktausbeute) gleich platziert. Die Meisterschaft gewann der FC St. Bernard’s. Einen Aufsteiger gab es in dieser Spielzeit nicht. Für den in der Vorsaison aus der Division Two zurückgezogenen FC Linthouse kam der FC East Stirlingshire neu in die Liga.

Statistiken

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Scottish Division Two 1900/01 bei statto.com

Fußballsaison 1900/01
1900 01